La Copa de la UEFA 2002-03 fou guanyada pel Porto. Derrotà el Celtic per 3-2 a la final amb un gol al temps extra.

Ronda qualificatòria 

|}

Primera ronda 

|}
¹Aquest partit fou disputat a porta tancada per sanció al FK Partizan.

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarta ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final

Enllaços externs 

 Web oficial
 Resultats a RSSSF

2002-2003
Competicions futbolístiques del 2002
Competicions futbolístiques del 2003